«Волховская застольная» — песня времён Великой Отечественной войны на стихи поэта и фронтового корреспондента Павла Шубина.

В её основу легла песня «Наш тост» («Гвардейская застольная») на музыку композитора Исаака Любана и слова Арсения Тарковского и Матвея Косенко, в которой содержались строки:
Тост наш за Сталина,
тост наш за партию,
Тост наш за знамя побед!

была впервые исполнена по радио в мае 1942 года (хотя в изначальной версии текста авторства А. Тарковского эта фраза выглядела следующим образом: «Выпьем за партию, выпьем за Родину…»).

Поэт Павел Шубин, который был корреспондентом газеты «Фронтовая правда» в 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта, в начале 1943 года участвовал в боях у Синявина во время попыток снять блокаду Ленинграда. Он написал новый вариант песни, получивший широкое распространение. 

Есть также вариант названия «Ленинградская застольная».

Как говорилось в газете «Красная звезда», в песне «с особой силой выражена вера в нашу армию, в наш народ, в неминуемую Победу», а её история «свидетельствует о сохранении в народной памяти той Великой войны и о глубоком уважении к фронтовикам». Не ранее конца 1940-х к тексту Павла Шубина (но не им самим) также было добавлено упоминание о Сталине, убранное во время «борьбы с культом личности». С тех пор песня исполняется в первоначальном виде (6 строф, см. Песни Победы, М., 2005, с.191).

Первая запись песни, датируется декабрём 1943 года

Полный текст песни (1943 год):  
Редко, друзья, нам встречаться приходится, 
Но уж когда довелось, 
Вспомним, что было, и выпьем, как водится, 
Как на Руси повелось! 

Пусть вместе с нами земля (семья) ленинградская 
Рядом сидит у стола. 
Вспомним, как русская сила солдатская 
Немцев на Тихвин гнала! 

Выпьем за тех, кто неделями долгими 
В мерзлых лежал блиндажах, 
Бился на Ладоге, бился на Волхове, 
Не отступил ни на шаг. 

Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
Кто умирал на снегу, 
Кто в Ленинград пробивался болотами, 
Горло ломая врагу. 

Будут в преданьях навеки прославлены 
Под пулеметной пургой 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой.

Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы 
В братстве друзей боевых, 
Выпьем за мужество павших героями, 
Выпьем за встречу живых!

Ссылки 
 И. Любан, М. Косенко и А. Тарковский - Наш тост (с нотами)
 Застольная (Застольная Волховского фронта)
 Волховская застольная. Музыка: И.Любан Слова: П. Шубин
 Автор гимна двух фронтов // "Нева" № 12, 2004

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1943 года
Песни Великой Отечественной войны